Ras Umm Maghrib – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 930 m n.p.m. Położona jest na południe od Wadi Gharanda.

Bibliografia 
 Ägypten Marco Polo, 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy